ZEIT Verbrechen ist ein deutschsprachiger Kriminalpodcast der beiden Zeit-Journalisten Sabine Rückert und Andreas Sentker. Das Audio-Format ist seit 2018 Teil des Podcast-Angebots von Zeit Online und erscheint zweiwöchentlich. Der Podcast ist dem Genre True Crime zuzurechnen.

Geschichte 
Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Gerichtsreporterin, startete das Format, nachdem ihr mehrere Kollegen nahegelegt hatten, aus ihren ehemaligen Kriminalreportagen einen Podcast zu machen. Zur Unterstützung nahm sie Andreas Sentker, den Leiter des Wissensressorts der Zeit, in die Moderation mit auf. Laut Rückert war Sentker aufgrund seines wissenschaftlichen Verständnisses und seiner guten Rhetorik der ideale Moderationspartner für das Projekt.

Die erste Folge wurde am 24. April 2018 veröffentlicht. Seitdem erscheint jeden zweiten Dienstag eine neue Folge.

Inhalt 
In jeder Folge wird ein Kriminalfall oder mehrere Fälle zu einem Thema vorgestellt. Zumeist handelt es sich um Fälle, mit denen sich Rückert in der Vergangenheit journalistisch befasst hat. Jedoch werden zunehmend auch Gast-Moderatoren eingeladen, die eigene Kriminalreportagen vorstellen. Das Format beleuchtet sowohl unbekanntere Kriminalfälle, als auch solche, die große mediale Resonanz erfuhren. So befassten sich die Moderatoren unter anderem schon mit den Brüsseler Terroranschlägen, der Reemtsma-Entführung oder der Kiesinger-Ohrfeige.

Für gewöhnlich werden die Fälle chronologisch aufgearbeitet und besprochen. Die Spätfolgen der Tat für Opfer und Angehörige sind ebenso Thema, wie die Biographie und Hintergründe des Täters. Auch werden die juristischen Zusammenhänge sowie eventuelle Ermittlungs- und Verfahrensfehler erläutert. Andreas Sentker agiert als Bindeglied zwischen Sabine Rückert und dem Zuhörer, da er zwar den Artikel kennt, auf dem die Folge basiert, im Gegensatz zu Rückert aber nicht die Akten gelesen oder mit Angehörigen gesprochen hat.

Episodenliste

Begleitmedien 
Der Erfolg des von Sabine Rückert herausgegebenen Printmagazins „Zeit Verbrechen“ ist maßgeblich dem Podcast zu verdanken, der als Nebenprojekt des Magazins begann.
Manche Fälle des Podcasts werden dort noch einmal in Textform wiedergegeben, wobei sich die Darstellung zwischen Podcast-Folge und Magazin-Artikel unterscheiden kann. Das Magazin des Zeitverlags enthält außerdem Reportagen, Interviews, und Fachbeiträge rund um das Thema Kriminalität und Verbrechen.

Das Hörbuch ZEIT Verbrechen: Echte Kriminalfälle aus Deutschland. erschien im Oktober 2020 im Verlag Lübbe Audio.

Rezeption 
Karla Kenya und Dennis Kogel von Deutschlandfunk Kultur sehen im Podcast „vor allem eine Sabine-Rückert-Show“. Kogel monierte, für den Podcast sei nicht neu recherchiert, sondern der Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des gedruckten Artikels übernommen worden, der zum Teil Jahre in der Vergangenheit liege. Diese Kritik bezog sich aber nur auf einige Folgen. In der Deutschen Richterzeitung lobte Urban Sandherr, Strafrichter am Kammergericht, als große Stärke des Podcasts „die Unabhängigkeit seiner Akteure“. Der Gefahr des Voyeurismus entgehe das Format fast immer zugunsten einer „sachkundig-distanzierten“ Betrachtungsweise. Margarete Stokowski kritisierte den Podcast 2021 in ihrer Spiegel-Onlinekolumne. Aus realem Leid werde Unterhaltung und Profit geschaffen. Auch Qualitätsformate wie der Podcast Zeit Verbrechen ähnelten darin trashigen Formaten.

Auszeichnungen 
Der Podcast ist eines der erfolgreichsten deutschen Audio-Formate. Auf der Jahreshitliste 2019 des Streaming-Anbieters Spotify belegte ZEIT Verbrechen den dritten Platz bei den meistgestreamten Podcasts Deutschlands. Es war somit auch das erfolgreichste True-Crime-Format des Landes.

Im Jahr 2020 gewann der Podcast den Deutschen Podcast Preis in der Kategorie Beste journalistische Leistung.

Weblinks 
 Verbrechen auf Zeit Online
 ZEIT Verbrechen beim Produzenten poolartists.de

Einzelnachweise 

Medien (Deutschland)
Die Zeit
Podcast
Deutschsprachiges Medium